Eni Koçi (ur. 5 lipca 1996 w Beracie) - albańska piosenkarka.

Życiorys 
W 2019 wzięła udział w festiwalu muzycznym Kënga Magjike.

Dyskografia

Albumy

Teledyski

Życie prywatne 
Ma siostrę, Gretę.

Od 2018 Eni Koçi zaręczona z muzykiem Gencem Prelvukajem.

Przypisy 

Urodzeni w 1996
Ludzie urodzeni w Beracie
Albańskie wokalistki popowe